Auhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Auhof (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Auhof (Arrach), Ortsteil der Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern
 Auhof (Barbing), Ortsteil der Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Auhof (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Auhof (Ettenstatt), Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Auhof (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Auhof (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Auhof (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Auhof (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Auhof (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Auhof (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Auhof (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Auhof (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Auhof (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Auhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Auhof (Nordermeldorf), Ortsteil der Gemeinde Nordermeldorf, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Auhof (Satteldorf), Einzelhof im zentralen Ortsteil der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Auhof (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Auhof (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Auhof (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Auhof (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Auhof (Wilhelmsdorf), Weiler der Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Auhof (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Auhof (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern

 Auhof (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Auhof (Linz), Konskriptionsortschaft im Stadtteil St. Magdalena in Linz, Oberösterreich
 Auhof (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand am Mondsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Auhof (Gemeinde Perg), Ortsteil der Katastralgemeinde Pergkirchen bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Auhof (Gemeinde Pupping), Ortsteil von Pupping, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Auhof (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Auhof (Wien), Gebiet am westlichen Stadtrand von Wien

Siehe auch:
 Schloss Auhof 
 Auenhof
 Oberauhof